Heterocyathus — рід коралових поліпів родини Caryophylliidae. Рід поширений у тропічних та субтропічних водах Індійського та на заході Тихого океану.

Класифікація 
 Heterocyathus aequicostatus Milne-Edwards and Haime, 1848
 Heterocyathus alternatus Verrill, 1865
 Heterocyathus antoniae Reyes, Santodomingo & Cairns, 2009
 Heterocyathus hemisphaericus Gray, 1849
 Heterocyathus sulcatus (Verrill, 1866)
 Heterocyathus cochlea (Spengler, 1781)
 Heterocyathus eupsammides Gray, 1849
 Heterocyathus hemisphericus Gray, 1849
 Heterocyathus heterocostatus Harrison, 1911
 Heterocyathus incrustans (Dennant, 1906)
 Heterocyathus japonicus (Verrill, 1866)
 Heterocyathus lamellosus (Verrill, 1865)
 Heterocyathus mai Cheng, 1971
 Heterocyathus oblongatus Rehberg, 1892
 Heterocyathus parasiticus Semper, 1872
 Heterocyathus philippensis Semper, 1872
 Heterocyathus philippinensis Semper, 1872
 Heterocyathus pulchellus Rehberg, 1892
 Heterocyathus roussaeanus Milne-Edwards & Haime, 1848
 Heterocyathus rousseaui (Milne-Edwards & Haime, 1857)
 Heterocyathus woodmasoni Alcock, 1893

Примітки

Посилання 
 Fungioidea 
 Suborder Fungiina

Мадрепорові корали
Роди коралів